Робе́рто Фиде́ль Эрне́сто Соро́кин, выступающий под творческим псевдонимом Ко́ти (14 июня 1973, Росарио, Санта-Фе, Аргентина), — аргентинский музыкант, наиболее известный по совместным работам с такими испаноязычными музыкантами, как Андрес Каламаро,  и Паулина Рубио. Его альбом 2005 года  стал золотым в Аргентине и Мексике и дважды платиновым в Испании.

Биография 
Коти родился в Росарио, потомок еврейских эмигрантов из Российской империи; в возрасте 3 лет переехал в провинцию Энтре-Риос. По возвращении в Росарио он присоединился к группе «Luz Mala», в составе которой записал альбом.

В конце 1990-х он написал песни для Andrés Calamaro, Julieta Venegas, Паулины Рубио, Натальи Орейро, Los Enanitos Verdes, Diego Torres, и Alejandro Lerner.

В 2002 году он занялся самостоятельным творчеством, выпустив в Испании свой первый альбом — «Coti».

В 2008 году в сотрудничестве с Энрике Иглесиасом написал 2 песни для его сборника «Enrique Iglesias: 95/08 Exitos» — «Lloro Por Ti» и «¿Dónde Están Corazón?».

Дискография 
 Coti (2002)
 Canciones Para Llevar (2004)
 Esta Mañana y Otros Cuentos (2005)
 Gatos y Palomas (2007)
 Malditas Canciones (2009)

Ссылки 
 Официальный сайт

Певцы и певицы Аргентины